Let Me Help You Out é o primeiro EP lançado pela dupla de cantores estadunidenses Nemesis Rising. O álbum foi lançado no dia 6 de Setembro de 2005, pela gravadora Curb Records.

Faixas 

Álbuns de 2005